Parasaurolophus (na forma aportuguesada, parassaurolofo) é um gênero extinto de dinossauros ornitópodes herbívoros que viveu onde hoje é a América do Norte e a Ásia durante o Cretáceo Superior, cerca de 76.5–73 milhões de anos atrás. Eram herbívoros que andavam tanto bípedes quanto quadrúpedes. Três espécies são reconhecidas universalmente: P. walkeri (a espécie-tipo), P. tubicen e P. cyrtocristatus. Uma quarta espécie, P. jiayensis, foi proposta, mas esta é mais comumente classifica no gênero separado Charonosaurus. Fósseis são conhecidos de Alberta (no Canadá), Novo México e Utah (nos Estados Unidos) e possivelmente Heilongjiang (na China). O gênero foi primeiramente descrito pelo paleontólogo William Parks em 1922 a partir de um crânio e um esqueleto parcial encontrados em Alberta.

Etimologia 
A palavra Parasaurolophus foi formado a partir de três termos do grego antigo,  [para] " perto paralelo ",  [saurus] "lagarto" e  [lophos] "crista".

Descrição

Como a maioria dos dinossauros, o esqueleto de Parasaurolophus é incompletamente conhecido. O comprimento do espécime do tipo do P. walkeri é estimado em , e seu peso é estimado em . Seu crânio é cerca de  de comprimento, incluindo a crista, enquanto o tipo de crânio do P. tubicen é cerca de  de comprimento, indicando um animal maior. Seu único membro anterior conhecido era relativamente curto para um hadrosaurídeo, com uma omoplata curta, mas larga. As medidas do fêmur eram  de comprimento no P. walkeri e é robusto para o seu comprimento quando comparado a outros hadrossaurídeos. O braço e os ossos pélvicos também foram fortemente construídos.

Como outros hadrossaurídeos, era capaz de andar em duas pernas ou quatro. Provavelmente preferia procurar comida em quatro patas, mas corria em duas. As espinhas neurais das vértebras eram altas, como era comum em lambeosaurus; mais alto sobre os quadris, eles aumentavam a altura das costas. As impressões cutâneas são conhecidas pelo P. walkeri, mostrando escamas semelhantes a tubérculos, mas sem estruturas maiores.

Crânio

A característica mais notável era a crista craniana, que se projetava da parte posterior da cabeça e era composta pelos ossos da pré-maxila e do nariz. William Parks, que nomeou o gênero, hipotetizou que um ligamento corria da crista para o entalhe para apoiar a cabeça, e citou a presença do entalhe possivelmente patológico como evidência. Embora essa ideia pareça improvável, Parasaurolophus às vezes é restaurado com uma aba de pele da crista ao pescoço. A crista era oca, com tubos distintos levando de cada narina até o final da crista antes de reverter a direção e voltar para a crista e para o crânio. Os tubos eram mais simples no P. walkeri e mais complexos no P. tubicen, onde alguns tubos eram cegos e outros se encontravam e se separavam. Enquanto P. walkeri e P. tubicen tinha cristas longas com apenas ligeira curvatura, P. cyrtocristatus tinha uma crista curta com um perfil mais circular.

Classificação
Como o próprio nome indica, Parasaurolophus foi inicialmente pensado para ser intimamente relacionado com Saurolophus por causa de sua crista superficialmente semelhante. No entanto, foi logo reavaliado como um membro da subfamília dos hadrossaurídeos de lambeossaurino—Saurolophus é um hadrossauro. Costuma-se interpretar como um desdobramento separado dos lambeossaurinos, distinto dos Corythosaurus, Hypacrosaurus e Lambeosaurus. Seu parente conhecido mais próximo parece ser o Charonosaurus, um lambeossaurino com um crânio similar (mas ainda não tem uma crista completa) da região de Amur, no nordeste da China., e os dois podem formar um clado Parasaurolophini. P. cyrtocristatus, com sua crista curta e arredondada, pode ser a mais basal das três espécies conhecidas de Parasaurolophus, ou pode representar espécimes subadultos ou femininos de P. tubicen.

O seguinte cladograma é após a redescrição de 2007 do Lambeosaurus magnicristatus (Evans e Reisz, 2007):

Descoberta e datação 

O holótipo 768 do Museu Real de Ontário contém um crânio e um esqueleto parcial ao qual falta uma grande parte da cauda, bem como os membros posteriores abaixo dos joelhos. Foi encontrado por uma equipe da Universidade de Toronto, em 1920, perto de Sand Creek ao longo do rio Red Deer na província canadense de Alberta. Estes sedimentos fazem parte da formação Dinosaur Park, datada da parte média do Campaniano, entre 76 e 74,8 milhões de anos. William Parks deu o nome de P. walkeri a este espécime em homenagem a Byron Edmund Walker. Além deste espécime, os fósseis de Parasaurolophus são raros em Alberta, que tem somente um outro crânio parcial da formação Dinosaur Park, e três outros espécimes sem crânio aparentemente pertencentes ao gênero.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Citações

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1922